Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 2-6, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 José Higueras (campione)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Manuel Orantes (primo turno)
 Shlomo Glickstein (quarti di finale)

 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Christopher Mottram (quarti di finale)
 Víctor Pecci (semifinali)
 Jaime Fillol (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1983